Битва под Звенигородом — боевые действия, происходившие в различные исторические эпохи около городов Звенигород (в 30 километрах к западу от Москвы) и Звенигород-Галицкий (в Львовской области).

 Сражение под Звенигородом — центральное событие венгерского похода на Галич, сражение под Звенигородом-Галицким в 1227 году.
 Бой под Звенигородом (1812) — сражение Отечественной войны 1812 года, произошедшее 12 сентября (Звенигород под Москвой).

См. также 
 Осада Звенигорода